Ла Терсија има више значења:

 Ла Терсија (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Терсија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику